

Geografia 
 Capaccio – comune italiano della provincia di Salerno in Campania
 Capaccio Scalo – borgata del comune di Capaccio Paestum in provincia di Salerno
 Capaccio Vecchio – centro cilentano storico situato sul monte Calpazio importante sede vescovile

Persone 
 Giulio Cesare Capaccio – teologo, storico e poeta italiano del Regno di Napoli
 Pandolfo di Capaccio – nobile longobardo, primo signore di Capaccio nel Principato di Salerno

Altro 
 Via di Capaccio – strada del centro storico di Firenze situata tra via delle Terme e il vicolo della Seta angolo piazza del Mercato Nuovo